Indian Queen steht für
 Indian Queen (Pferd) (1985–2000), Rennpferd 
 Indian Queen Tavern and Black's Store, Hotel in Maryland
 Indian Queen (Lied), Electric Light Orchestra (2000)
The Indian Queen:
 The Indian Queen (Oper) von Henry Purcell
 The Indian Queen (Schauspiel) von Robert Howard and John Dryden (1664)